Csehország
 Kouty, település a Havlíčkův Brod-i járásban
 Kouty, település a Nymburki járásban
 Kouty, település a Třebíči járásban
 Kouty, Hlinsko településrésze a Chrudimi járásban
 Kouty, Kravaře településrésze az Opavai járásban
 Kouty, Smilkov településrésze a Benešovi járásban
 Kouty, Sukorady településrésze a Jičíni járásban
 Dolní Kouty, Mladá Vožice  településrésze a Tábori járásban
 Horní Kouty, Mladá Vožice  településrésze a Tábori járásban
 Kouty nad Desnou, Loučná nad Desnou  településrésze a Šumperki járásban